Tschertsche (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschertsche (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj
 Tschertsche (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Tschertsche (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi